Trident steht für:

 eine Stichwaffe, siehe Dreizack
 Trident Microsystems, US-amerikanischer Hersteller von Grafikchips
 Trident (Software), Layout-Engine des Internet Explorer
 Trident (1876), französischer Panzerkreuzer
 HMS Trident, mehrere Schiffe der Royal Navy
 Trident (SLBM), eine Klasse U-Boot-gestützter ballistischer Atomraketen
 Hawker Siddeley Trident, britisches Verkehrsflugzeug
 Sud-Ouest S.O.9050 Trident, französisches Experimentalflugzeug
 Trident (Raumsonde), Finalist im Discovery-Programm
 Trident (Band), eine japanische Rock- und Metalband
 Trident (Britisches Nuklearabwehrprogramm), ein britisches Programm zur nuklearen Abschreckung

Fahrzeuge:
 Peel Trident, dreirädriger Kleinstwagen, Nachfolger des Peel P50
 Triumph Trident Slippery Sam und andere Trident-Motorräder des englischen Herstellers Triumph Motorcycles
 Trident (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Trident Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Trident Racing, italienisches Motorsportteam

Berge:
 Trident (Vulkan), Vulkan im Katmai National Park in Alaska
 Mount Trident (Antarktika), Berg im Viktorialand

Siehe auch:
 Trident-Konferenz